Le tournoi de tennis d'Estoril s'est déroulé du 3 au .

Primes et points

Faits marquants 
 Roger Federer décide de ne pas défendre son titre.
 L'Espagnol Albert Montañés remporte le tournoi en simple en battant James Blake en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Eric Butorac et Scott Lipsky s'imposent face à Martin Damm et Robert Lindstedt.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril

Lien externe

Notes et références 

Portugal
ATP 2009
Sport au Portugal en 2009
Tennis en mai 2009